USS Ticonderoga är ett fartygsnamn som namngivits i minne åt erövringen av Fort Ticonderoga den 10 maj 1775 av Ethan Allen och Green Mountain Boys.

Amerikanska örlogsfartyg 
  – var en 17-kanoners skonert i commodore Thomas Macdonoughs flottilj i det segrande slaget vid Plattsburgh den 11 september 1814. Hon var i tjänst mellan 1814 och 1825.
  – var en kanonslup som tjänstgjorde under amerikanska inbördeskriget. Hon var i tjänst mellan 1863 och 1881
  – var ett tyskt lastfartyg som tjänstgjorde i Naval Overseas Transportation Service under första världskriget mellan 1917 och 1918
  – ett hangarfartyg av Essex-klass som tjänstgjorde mellan 1944 och 1973 och som mottog 17 battle stars för tjänstgöring under andra världskriget och Vietnamkriget
  – en robotkryssare och första fartyget i Ticonderoga-klassen. Sjösatt 1981 och togs ur tjänst den 30 september 2004

Fiktiva fartyg 
 CVN-87 Ticonderoga Submersible Carrier från den fiktiva världen i rollspelet Rifts
 NCC-74676 USS Ticonderoga är en Star Trek-fan club i Utah. Den grundades den 25 oktober 1997 för medlemmar ur Starfleet Command's Seventh Fleet som bor i områdena Ogden till Layton
 En fiktiv rymdstation i filmen Starship Troopers (1997) hette Ticonderoga
 Ett fiktivt rymdskepp av Proxima-klass i TV-spelet Star Trek: Legacy för PC och Xbox 360